Пропа́вший:

 Пропавший () — фильм 2006 года, режиссёр Серж Роднунски.
 Пропавший () — телесериал ABC 2007 года.
 Пропавший () — телесериал ABC 2012 года.
 Пропавшие () — британско-австралийский фильм 2007 года, режиссёр Ринган Ледвидж.

См. также 
 Пропавшая